Форни — фамилия (, ):

 Форни, Алан (род. 1960) — американский гребец.
 Форни, Джованни (род. 1964) — итальянский математик.
 Форни, Ефрем (1889—1976) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.